Der Mannschaftswettbewerb der Männer im Bogenschießen bei den Olympischen Sommerspielen 2012 fand am 27. und 28. Juli statt. Austragungsort war der Lord’s Cricket Ground.

Der Wettbewerb wurde nach der Rückkehr des Bogenschießens in das olympische Programm zum siebten Mal ausgetragen. Es nahmen zwölf Mannschaften mit je drei Athleten teil.

Neben dem gesetzten Gastgeber Großbritannien wurden elf Startplätze vergeben. Die acht Mannschaften aus Südkorea, Mexiko, den Vereinigten Staaten, Frankreich, der Ukraine, der Volksrepublik China, Italien und Malaysia qualifizierten sich bei der Weltmeisterschaft im Juli 2011 in Turin, drei weitere (Japan, Indien, Chinese Taipei) beim finalen Qualifikationsturnier im Juni 2012 in Ogden (USA). In London waren damit die ersten elf Teams der Mannschaftsweltrangliste vertreten.

Zwischen 2000 und 2008 war die südkoreanische Mannschaft dreimal in Folge Olympiasieger geworden. In Peking siegte sie knapp vor dem italienischen Team, auch 2000 Silbermedaillengewinner. Südkorea gewann zudem seit 2001 sechsmal in Folge die Weltmeisterschaft, zuletzt 2011 im Finale gegen Frankreich. Ab August 2011 rutschte das südkoreanische Team in der Weltrangliste jedoch ab, belegte vor den Spielen in London nurmehr den vierten Platz. Weltranglistenerste waren die Vereinigten Staaten vor Frankreich und Indien (Stand: 17. Juli 2012).

Rekorde 
Vor Beginn der Olympischen Spiele waren folgende Rekorde gültig.

Platzierungsrunde mit 216 Pfeilen

Match mit 24 Pfeilen

Weltranglistenplatzierungen 
Die letzte Weltrangliste vor Beginn der Olympischen Spiele wurde von der World Archery Federation am 17. Juli 2012 veröffentlicht. Die zwölf qualifizierten Mannschaften belegten darin die folgenden Plätze (die Platzierungen der Sportler in Klammern darunter):

Ergebnisse Platzierungsrunde 
Die zwölf Mannschaften schossen 216 Pfeile. Die Mannschaft aus Südkorea erreichte mit 2087 Punkten dabei einen neuen Weltrekord. Die vier nach Punkten besten Mannschaften qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die verbleibenden acht Mannschaften ermittelten in der ersten K.O.-Runde deren Gegner.

K.O.-Runde 
Jede Mannschaft absolvierte vier Sätze, in denen jeder der drei Athleten jeweils zwei Pfeile schoss (insgesamt also sechs Pfeile pro Satz und Team). Stand es nach vier Sätzen noch Unentschieden, musste ein Shoot-off mit drei Pfeilen für die Entscheidung sorgen. In jedem K.O.-Duell wurden zwei Zielscheiben aufgestellt, beide Teams schossen gleichzeitig auf ihre jeweilige Zielscheibe.

Detaillierte Ergebnisse

Erste Runde: Ukraine – Großbritannien 223:212

Erste Runde: Japan – Indien 214:214

Erste Runde: Chinese Taipei – Italien 206:216

Erste Runde: Mexiko – Malaysia 216:211

Viertelfinale: Südkorea – Ukraine 227:220

Viertelfinale: Japan – Vereinigte Staaten 219:220

Viertelfinale: China – Italien 216:220

Viertelfinale: Mexiko – Frankreich 220:212

Halbfinale: Südkorea – Vereinigte Staaten 219:224

Halbfinale: Italien – Mexiko 217:215

Finale um Bronze: Südkorea – Mexiko 224:219

Finale: Vereinigte Staaten – Italien 218:219

Weblinks 

 Mannschaftswettbewerb beim LOCOG
 Mannschaftswettbewerb der Männer auf der offiziellen Olympia-Webseite des IOC

Mannschaft Manner